Tycho-Katalog steht für:
 Tycho-1-Katalog von 1997 
 Tycho-2-Katalog von 2000
 Tycho-Gaia Astrometric Solution (TGAS), ein Teil von Gaia DR1